Sur le plan international, le Venezuela forme l’une des nations sportives qui réussissent le mieux en karaté, que ce soit aux championnats panaméricains ou aux championnats du monde.

Résultats internationaux

Notes et références